Zygmunt Dąbrowski (1896–1973) – polski tancerz 
 Zygmunt Dąbrowski – polski lekkoatleta, sprinter